Jesús Vallejo puede referirse a:

Personas 
 Jesús Vallejo Lázaro (1997-), futbolista español.
 Jesús Vallejo Mejía (1943-), jurista colombiano.